Pellendorf heißen folgende geographischen Objekte in Niederösterreich:

 Pellendorf (Gemeinde Gaweinstal), Katastralgemeinde von Gaweinstal, Bezirk Mistelbach
 Pellendorf (Gemeinde Himberg), Katastralgemeinde von Himberg, Bezirk Bruck an der Leitha
 Pellendorf (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft der Gemeinde Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Pellndorf
 Pöllendorf